Die Eredivisie 2009/10 war die dritte Spielzeit der niederländischen Eredivisie der Frauen. Meister wurde wie im Vorjahr der AZ Alkmaar.

Saisonüberblick 
In der dritten Saison seit Einführung der Eredivisie für Frauen setzten sich erneut die Spielerinnen des AZ Alkmaar durch. Sie haben alle Meisterschaften seit Einführung der Liga für sich entscheiden können. Vizemeister, wie im Vorjahr, wurde ADO Den Haag. Im Gegensatz zur Vorsaison, schrumpfte die Eredivisie auf sechs Mannschaften (vormals sieben Teams), Roda JC Kerkrade ihre Frauenmannschaft aus dem Wettbewerb zog. Der AZA verlor insgesamt nur drei Spiele. Eins davon zu Hause, zwei Auswärts. Die torreichsten Begegnungen gab es zwischen dem SC Heerenveen und FC Twente Enschede (4:3) sowie zwischen Willem II Tilburg und Twente Enschede (5:2). In beiden Partien fielen sieben Tore.

Beste Angreiferin Sylvia Smit vom SC Heerenveen, die damit ihren Vorjahrestitel verteidigte. Allerdings musste sie ihn mit Chantal de Ridder vom Meister AZ Alkmaar teilen.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Kreuzresultate

Beste Torschützen

Weblinks 
 www.vrouwenvoetbalnederland.nl/

200910
Fußballsaison 2009/10